Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 1991 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 29 september 1991 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Doug Polen werd gekroond tot kampioen met een overwinning in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrenten Rob Phillis en Raymond Roche voor te kunnen blijven.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Magny-Cours